Monteforte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Monteforte d'Alpone, kommun, Veneto, Provincia di Verona, 
 Monteforte Cilento, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar